Benoît Paire e Stanislas Wawrinka erano i detentori del titolo ma sono stati battuti al primo turno da Rohan Bopanna e Aisam-ul-Haq Qureshi.

Johan Brunström e Frederik Nielsen hanno battuto in finale Marin Draganja e Mate Pavić per 6-2, 4-6, [10-7].

Teste di serie 

  Rohan Bopanna /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
  Fabio Fognini /  Leander Paes (ritirati per un infortunio a Fognini)

  Andre Begemann /  Martin Emmrich (semifinale)
  Johan Brunström /  Frederik Nielsen (Campioni)

Wildcard

  Sriram Balaji /  Ramkumar Ramanathan (quarti di finale)

  Karen Khachanov /  Saketh Myneni (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Aircel Chennai Open 2014
ATP World Tour 2014